Der Begriff Dispergierung steht für
 die Herstellung einer Dispersion (Chemie)
 die Abhängigkeit einer Größe von der Frequenz, siehe Dispersion (Physik)
 ein technisches Verfahren zur Herstellung von Suspensionen, siehe Dispergierung (Lack)
 einen Vorgang, der im Zusammenhang mit der Partikelgrößenanalyse Relevanz hat
 Peptisation (chemisch-physikalischer Prozess)